Randolph může být:

 Randolph (Iowa) – město v Iowě ve Spojených státech amerických
 Randolph (Kansas) – město v Kansasu ve Spojených státech amerických
 Randolph (Maine) – město v Maine ve Spojených státech amerických
 Randolph (Massachusetts) – město v Massachusetts ve Spojených státech amerických
 Randolph (Minnesota) – město v Minnesotě ve Spojených státech amerických
 Randolph (Mississippi) – vesnice v Mississippi ve Spojených státech amerických
 Randolph (Missouri) – město v Missouri ve Spojených státech amerických
 Randolph (Nebraska) – město v Nebrasce ve Spojených státech amerických
 Randolph (New Hampshire) – město v New Hampshire ve Spojených státech amerických
 Randolph (New York) – město v New Yorku ve Spojených státech amerických
 Randolph (příjmení) – příjmení osob
 Randolph (Tennessee) – vesnice v Tennessee ve Spojených státech amerických
 Randolph (Utah) – město v Utahu ve Spojených státech amerických
 Randolph (Vermont) – město ve Vermontu ve Spojených státech amerických
 Randolph (Wisconsin) – vesnice ve Wisconsinu ve Spojených státech amerických